Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 2009 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Rafael Nadal je postal prvak, za vse ostale je v oklepaju navedeno, kdaj so izpadli. 
{|
|
 Rafael Nadal (prvak)
 Roger Federer (finale)
 Novak Đoković (četrtfinale, predaja zaradi vročinskega stresa)
 Andy Murray (četrti krog)
 Jo-Wilfried Tsonga (četrtfinale)
 Gilles Simon (četrtfinale)
 Andy Roddick (polfinale)
 Juan Martin del Potro (četrtfinale)
 James Blake (četrti krog)
 David Nalbandian (drugi krog)
 David Ferrer (tretji krog)
 Gael Monfils (četrti krog, predaja zaradi poškodbe desnega zapestja)
 Fernando González (četrti krog)
 Fernando Verdasco (polfinale)
 Stanislas Wawrinka (tretji krog)
 Robin Söderling ''(drugi krog)
|
<ol start="17">
 Nicolas Almagro ''(tretji krog)
 Igor Andrejev ''(tretji krog)
 Marin Čilić ''(četrti krog)
 Tomas Berdych'' (četrti krog)
 Tommy Robredo ''(četrti krog) 
 Radek Štěpánek ''(tretji krog) 
 Mardy Fish ''(tretji krog)
 Richard Gasquet ''(tretji krog)
 Ivo Karlović ''(drugi krog)
 Marat Safin ''(drugi krog)
 Feliciano Lopez ''(prvi krog)
 Paul-Henri Mathieu ''(drugi krog)
 Dimitrij Tursunov ''(prvi krog)
 Rainer Schuettler ''(prvi krog)
 Jurgen Melzer ''(tretji krog)
 Philipp Kohlschreiber (drugi krog)
|}

 Rezultati 
Legenda
 Q = Kvalifikant
 WC = S povabilom (Wild card'')
 LL = Srečni poraženec
 r = predaja

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 
 

Moški posamično
2009